Korax oder Corax (griech. Κόραξ für Rabe) ist:
 in der antiken Geographie:
 ein Bergmassiv in Ätolien, heute der Giona
 der westlichste Ausläufer des Kaukasus, oberhalb von Gelendschik in der Region Krasnodar in Russland
 ein Fluss in Abasgia, heute der Bzyb in Abchasien
 ein Fluss in Kappadokien, heute der Hurman Çay in der Türkei, Nebenfluss des Ceyhan
 ein Kap (Korax Akron) auf der Krim, heute Kap Meganom etwa 15 km südöstlich von Sudak
 (8964) Corax, ein Asteroid
 Corvus corax, der wissenschaftliche Name des Kolkraben
 Radio Corax, ein freier Radiosender in Halle (Saale)

Korax oder Corax ist der Name folgender Personen:
 Korax, griechischer Rhetoriker
 Korax (König von Sikyon), König in der griechischen Mythologie